Bârzești se poate referi la:

 Localități din România
 Bârzești, Arad
 Bârzești, Argeș
 Bârzești, Vaslui
 Bârzești, Vâlcea

Vezi și 
 Bârza (dezambiguizare)
 Bârzeiu (dezambiguizare)